Jorge Joaquín Antequera Castedo (Santa Cruz de la Sierra, 20 de Setembro de 1973), é um árbitro de futebol boliviano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol da Bolívia
Naturais de Santa Cruz de la Sierra